Latzina ist der Familienname von 
 Francisco Latzina (1845–1923), österreichischer Mathematiker und Astronom in Argentinien
 Frieder Latzina (* 1936), siebenbürgisch-sächsischer Musikverleger